Vasco Anes Corte Real (I) — alcaide de Tavira e o primeiro membro da família Corte-Real (1395?-?)
 Vasco Anes Corte-Real (II) — alcaide de Tavira, neto do anterior e filho de João Vaz Corte-Real, capitão-donatário da Ilha Terceira (1465-1537)
 Vasco Anes Corte Real (III) — neto do precedente, também capitão donatário da Ilha Terceira (1530—1581?)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história